Osoby o tym nazwisku:
 Boris Jefimow – radziecki rysownik
 Dymitr Jefimow – rosyjski architekt, historyk i teoretyk architektury
 Igor Jefimow – gruziński szachista
 Nikifor (Jefimow) – prawosławny biskup